Танец с покрывалом () — скульптура работы Антуана Эмиля Бурделя. Находится на постоянной экспозиции в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве. Изготовлена из бронзы в 1909 году, размер — 69,5 х 26 х 51 см.

История создания 
Выразительное движение в произведениях А. Бурделя «Танец с покрывалом» представлено через танец. Изображенное движение взято в предельной выразительности и явно не соотносится с традиционными балетными «па». Скульптура А. Бурделя «Танец с покрывалом» является иллюстрацией танца стиля модерн. На это указывает ряд особенностей: танцовщица изображена не в классическом балетном костюме, ее ноги босы. Провозглашенный основательницей направления Айседорой Дункан возврат к античности, в скульптуре передается посредством греческой туники, в которую облачена фигура танцовщицы.

Мотив танца с покрывалом в работе А. Бурделя указывает на то, что сюжетную основу скульптуры составляет новозаветная история о Танце семи покрывал, исполненном Саломеей перед царем Иродом. Пьеса Оскара Уайльда «Саломея» была опубликована в 1893 г. и поставлена в Париже в 1896 году на сцене театра «Творчество». Антуан Бурдель создал «Танец с покрывалом» в 1909 году. Вполне вероятно, скульптор был знаком с пьесой и ее театральными постановками. Нет никаких конкретных деталей, которые бы указывали непосредственно на героиню произведения Уайльда или новозаветного сюжета, однако сам мотив изображения девушки, исполняющей танец с покрывалом в руках, ассоциируется с образом Саломеи. При работе над образом танцовщицы с покрывалом, А. Бурдель мог опираться на живописные произведения предшествующих мастеров, интерпретировавших образ Саломеи и использовать их в работе над особенностями сюжета скульптуры.

Моделью для работы Бурделя, по одной из версий, Цецилия Маркович, помощница скульптора, работавшая в мастерской в период создания «Танца с покрывалом». Также известно, что А. Бурдель вел переписку с известнейшими танцорами начала XX века — Вацлавом Нижинским и Айседорой Дункан.
По мнению специалистов, в данной работе А. Бурдель обращался к греческой архаике. Тяга к античным образцам заметна и в других работах Бурделя, сюжетную основу которых составляют греческие мифы — «Геракл, стреляющий из лука», «Пенелопа», «Аполлон».

Описание 
Танцовщица изображается в момент завершающегося движения. Ее руки разведены в стороны, ноги и корпус пружинисто распрямляются. «Танец» с покрывалом" — скульптура с открытой композицией, в которой напряжение плавного движения распределяется по всей фигуре равномерно. Этому способствуют особенности фактуры и слитное, исключающее контрасты, расположение объемов композиции.

Рассматривая скульптуру А. Бурделя, зритель перемещает взгляд от ладони левой руки, держащей покрывало, к кончикам пальцев правой. Движение взгляда направлено в ту же сторону, куда направлено движение фигуры: голова и ноги девушки развернуты вправо. Затем взор зрителя движется сверху вниз до области пояса, и скользит вдоль правой, выставленной вперед ноги танцовщицы по диагональной оси. В последнюю очередь (после многократного обзора композиции) зритель обращает внимание на детали — головной убор, сосуд и рельефы на постаменте. Данные элементы тормозят взгляд, способствуя общей идее — изображение застывшего выразительного движения. Композиционное решение — вертикаль туловища, пересекаемая горизонталью разведенных в стороны рук — напоминает крест. Скульптуру «Танец с покрывалом» можно охарактеризовать как открытую. Зрителю доступно расположение всех частей тела танцовщицы, не происходит визуального наложения одних частей композиции на другие. В работе А. Бурделя центр тяжести расположен в области таза. Верхняя и нижняя части фигуры, образующие две диагонали, соединяются на месте «сгиба» фигуры и создают угол, вершина которого приходится на область таза. Высокий центр тяжести позволяет предположить, что автор изобразил переход от одной позы к другой: танцовщица медленно приседает (или выпрямляется).
Нижняя часть фигуры повернута вправо, как и голова девушки, в то время как туловище развернуто в полуанфас. Из этого видно, что следующим движением должен стать поворот фигуры дальше влево. Выставленная вперед и помещенная приблизительно на одной линии с левой, правая нога, указывает на предшествовавший обозначенной позе шаг. В итоге, ряд движений, смежных с изображенным, можно охарактеризовать как фазу вращения.

«Танцовщица» Бурделя вызывает ощущение плавного, но напряженного движения. Голова и ниспадающие пряди волос составляет с корпусом единый объем. Профиль лица девушки ассоциируется с медальерной техникой и отсылает зрителя к античным рельефам. Скульптору приходится обозначать расположение шеи не за счет отдельного объема, а при помощи фактуры. Разведенные в стороны руки определяют расположение корпуса, развернутого прямо на зрителя. Взгляду открываются грудь и живот. Драпировка, которую танцовщица держит в руках за спиной, вторит силуэту приподнятых рук. Здесь, как и в случае с изображением головы девушки, отсутствует ощущение сосредоточенного в определенной части тела напряжения. Наоборот, напряжение распределяется равномерно, по всему объему, границы которого образует силуэт покрывала. Решение автора изобразить руки танцовщицы на фоне драпировки отвечает общей идее — в скульптуре, где отсутствуют «хрупкие» места, нельзя выделить «узлы» максимального напряжения (за исключением центра тяжести); энергия, определяющая движение танцовщицы равномерно перетекает от одной части тела к другой. Ноги танцовщицы образуют устойчивое основание для фигуры. ниспадающие драпировки костюма, маскируя ноги, одновременно заполняют пространство между ними. Это лишает зрителя возможности выделить определенный элемент, на который приходится максимальная концентрация напряжения в данной части композиции.

В качестве материала для своей работы А. Бурдель выбрал светло-желтую бронзу. Применение метода искусственного патинирования на завершающем этапе работы придало скульптуре тёмно-оливковый оттенок. Особенности выбранного материала взаимодействуют с особенностями фактуры. Все это формирует общее впечатление движения форм за счет блестящей, неровной поверхности.

См. также 
 Бурдель, Эмиль Антуан
 Модерн (стиль)
 Танец модерн

Литература 
 Волконский С. М. Выразительный человек, СПб, 1913
 Ionel Jianu. Bourdelle. Paris : ARTED, 1975. — 145p.
 Claude Aveline, Michel Dufet. Bourdelle and the dance : Isadora and Nijinsky. Paris : Arted, Éditions d’art, 1969. — 127p.
 Бурдель Э.А. Искусство скульптуры. — М.: Искусство, 1968. — 163p.
 Стародубова В. В. Эмиль Антуан Бурдель. — М.: Изобразительное искусство, 1979. — 48 с.
 Терновец Б. Н. Э. Бурдель. М.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1935. — 36 с.: ил.

Ссылки 
 Скульптура на сайте NeWestMuseum
 Скульптура на сайте ГМИИ им. А. С. Пушкина

Скульптуры Эмиля Антуана Бурделя
Скульптуры XX века
Бронзовые скульптуры